Пётр Бара́нов:
 Баранов, Пётр Александрович (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Баранов, Пётр Григорьевич (1920—1943) — советский военный авиатор, штурман, Герой Советского Союза.
 Баранов, Пётр Ионович (1892—1933) — советский военный и партийный деятель.
 Баранов, Пётр Леонидович (род. 1990) — российский искусствовед.
 Баранов, Пётр Петрович фон (1843—1924) — российский генерал от кавалерии.